Monty Python, um grupo de comediantes britânicos
 Código ISO 3166-1 das Marianas Setentrionais, um território dos EEstados Unidos no Pacífico
 Código ISO 3166-2:ZA da província de Mpumalanga, África do Sul
 Sigla para Ministério Público em Portugal e outros países
 Sigla para Ministério do Planejamento
 Sigla para Medida provisória
 Sigla para Magic Points
 Sigla para Mocidade Portuguesa

Desambiguações de siglas